AIM или Aim (с англ. «цель, прицел, прицеливаться, целиться, наводить») может означать:
 AOL Instant Messenger — программа мгновенного обмена сообщениями, предлагаемая фирмой AOL (America OnLine), входящей в корпорацию Time Warner.
 Alternative investments market (альтернативный инвестиционный рынок) — альтернативная торговая площадка для облегчения финансирования новых компаний, существует с 1995 года при Лондонской фондовой бирже.
 AIM () — спутник НАСА, предназначенный для изучения мезосферы и, в частности, серебристых облаков. Запущен в 2007 году.
 AIM — союз Apple Computer, IBM и Motorola, сформированный в 1991 году между для создания стандартов на базе архитектуры PowerPC, противостоящих платформе Wintel.
 Aim — триграф, используемый во французском для звука .
 AIM — американская наблюдательная организация в области СМИ.
 AIM — военизированная индейская правозащитная организация в Северной Америке
 AIM — математическая организация США.
 Aim (комп. игры) (Аим, в переводе с англ. «цель, прицеливаться») — умение человека, играющего в шутеры, быстро и точно наводить прицел на цель (часто — на голову игрового противника) с помощью мыши. (Не путать с AimBot.)

 Управляемые ракеты
 AIM-4 Falcon — американская ракета класса «воздух-воздух» малой дальности. Производится с 1954 года.
 AIM-9 Sidewinder — ракета «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения. Принята в ВВС США с 1956 года.
 AIM-7 Sparrow — ракета «воздух-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. На вооружении ВМС США с 1956 года.
 AIM-54 Phoenix — ракета класса «воздух-воздух» большой дальности. На вооружении ВМС США в 1974—2004 годах.
 AIM-120 AMRAAM — всепогодная ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. На вооружении ВВС США c 1991 года.
 AIM-132 ASRAAM — ракета класса «воздух-воздух» ближнего боя. На вооружении ВВС Великобритании с 2002 года.